Појам Катарина од Валоа може да се односи на:

 Катарина II, латинска царица
 Катарина од Валоа, грофица Монпасјеа, кћерка Шарла V
 Катарина од Валоа (енглеска краљица), кћерка Шарла VI и супруга Хенрија V
 Катарина од Валоа, грофица Шарлоа, кћерка Шарла VII